Алголагни́я (от  «боль» +  «похоть, страсть, сладострастие») — сексуальная девиация, при которой оргазм достигается посредством причинения боли половому партнёру или в связи с болью, причиняемой половым партнёром.

Автором термина считается немецкий исследователь «психических явлений» барон Альберт фон Шренк-Нотцинг (начало XX века). Он делил термин на активную алголагнию — садизм, и пассивную алголагнию — мазохизм.

Рихард фон Крафт-Эбинг в монографии 1886 года «Половая психопатия» () отмечал, что алголагния вовсе не обозначает сущности и психической основы мазохистских чувств и представлений. Мазохисты получают удовольствие не от самой боли, а от сладострастного сознания своей подчинённости воле другого лица. Ощущение такой подчинённости даёт только мысленное или реальное насилие со стороны другого лица.

См. также 
 Алгофобия

Примечания 

Мазохизм
Боль
БДСМ